Zkratka PKP může označovat:
 podpisový kód poplatníka v rámci elektronické evidence tržeb
 Pěvecká konzervatoř Praha
 pokladač kolejových polí

 Železnice
 PKP – Polskie Koleje Państwowe, polský státní železniční dopravce
 PKP Przewozy Regionalne – polský železniční regionální dopravce
 PKP Intercity – polský železniční expresní dopravce
 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – polský železniční dopravce
 PKP Cargo – polský železniční nákladní dopravce
 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – polský železniční nákladní dopravce
 PKP Polskie Linie Kolejowe – polský správce železniční infrastruktury
 PKP řada Pn12 – polské označení pro rakouskou lokomotivu kkStB řady 310
 PKP řada Ok22 – polská lokomotiva
 PKP řada OKl27 – polská lokomotiva
 PKP řada OKm11 – polské označení pro rakouskou lokomotivu SB řady 629
 PKP řada OKz32 – polská lokomotiva
 PKP řada Ol12 – polské označení pro rakouskou lokomotivu kkStB řady 429
 PKP řada Ol49 – polská lokomotiva
 PKP řada Pm2 – polská lokomotiva
 PKP řada Pm3 – polská lokomotiva
 PKP řada Pm36 – polská lokomotiva
 PKP řada Pt31 – polská lokomotiva
 PKP řada Pt47 – polská lokomotiva
 PKP řada ST43 – polská lokomotiva
 PKP řada ST44 – polská lokomotiva
 PKP řada TKh1 – polská lokomotiva
 PKP řada TKh2 – polská lokomotiva
 PKP řada TKh100 – polská lokomotiva
 PKP řada TKt1 – polská lokomotiva
 PKP řada TKt3 – polská lokomotiva
 PKP řada TKt48 – polská lokomotiva
 PKP řada TKw2 – polská lokomotiva
 PKP řada Tp1 – polská lokomotiva
 PKP řada Tp2 – polská lokomotiva
 PKP řada Tp3 – polská lokomotiva
 PKP řada Tp4 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr21 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr5 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr6 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr7 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr201 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr202 – polská lokomotiva
 PKP řada Tr203 – polská lokomotiva
 PKP řada Tw53 – polská lokomotiva
 PKP řada Tx26 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty2 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty23 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty37 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty42 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty43 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty45 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty51 – polská lokomotiva
 PKP řada Ty246 – polská lokomotiva

Zkratky